

Persone 
Mario Rossi, noto anche con lo pseudonimo di Majo (1963) – fumettista italiano
Valerio Majo (1952) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro 
 Villa Majo o Genzano-Majo – villa neoclassica napoletana nel quartiere del Vomero

Pagine correlate
Maja
Di Majo
Di Maio
Maio (disambigua)